Ри́мма Миха́йловна Ивано́ва (, Ставрополь — , близ села Доброславка, Пинский уезд, Минская губерния) — сестра милосердия, участница Первой мировой войны, единственная в Российской империи женщина, награждённая военным орденом Святого Георгия 4-й степени. Почётная гражданка города Ставрополя (2016).

Биография 
Родилась в семье казначея духовной консистории коллежского асессора Михаила Ивановича Иванова и его жены Елены Никаноровны Ивановой (Данишевской). Отец Риммы «за отлично-усердную службу и особые труды» был награждён орденом Св. Станислава 3-й степени и серебряной медалью «В память царствования императора Александра III».

Рассказывают, что когда в детстве Римму спрашивали, кем она хочет стать, она бойко отвечала: «Солдатом!».

В 1902 году Римма поступила в Ольгинскую женскую гимназию, которая предназначалась для девочек из семей мелких чиновников и мещан в отличие от элитной — Александровской — для потомственных дворянок.

Римма была одной из лучших учениц в классе, была весёлой и общительной, быстро стала всеобщей любимицей.

За несколько дней до окончания гимназии Римма с подругами гуляла в Архиерейском лесу вокруг глубокого озера. На их глазах некий молодой человек поскользнулся, упал с подмостков в воду и стал тонуть. Рядом было много людей, но они растерялись. Тогда Римма бросилась на помощь в чём была: лёгких туфельках, платье. Утопающий был спасён.

В 1913 году она окончила Ольгинскую гимназию и собиралась продолжить образование на высших экономических курсах в Санкт-Петербурге. Родители уговорили её отложить поездку на год.

Осенью того же года стала работать учительницей начальной школы села Петровское Благодарненского уезда Ставропольской губернии. Училище не имело своего помещения, но Римму это не останавливало. Отзывы о её работе были прекрасными.

С началом Первой мировой войны вернулась в Ставрополь и поступила на курсы сестёр милосердия, организованные Губернским комитетом Всероссийского Земского союза совместно с местным отделением Общества Красного Креста. Сохранилось постановление Ставропольской губернской земской управы от 7 сентября 1914 года о том, что Римма Иванова направлена сестрой милосердия во Второй Земский епархиальный госпиталь .

17 января 1915 года Римма Иванова коротко остригла волосы и ушла добровольцем на фронт. Она была зачислена в 83-й Самурский полк под мужским именем Иван Михайлович Иванов. Обман быстро раскрылся, и она стала служить под своим настоящим именем.

Римма появлялась в самых опасных местах, к тому же сумела блестяще устроить службу спасения раненых с поля боя. Первую награду, Георгиевскую медаль 4-й степени, получила в боях в Карпатах, за вынос с поля боя раненого прапорщика Гаврилова; вторую медаль — за спасение прапорщика Соколова и восстановление повреждённой линии связи. Самурцы буквально обожали свою медсестру и считали её талисманом полка.

Её родители беспокоились за судьбу дочери, и Римма отправила письмо, в котором рассказывала о том, что у неё всё хорошо:

Господи, как хотелось бы, чтобы вы поуспокоились. Да пора бы уже. Вы должны радоваться, если любите меня, что мне удалось устроиться и работать там, где я хотела… Но ведь не для шутки это я сделала и не для собственного удовольствия, а для того, чтобы помочь. Да дайте же мне быть истинной сестрой милосердия. Дайте мне делать то, что хорошо и что нужно делать. Думайте, как хотите, но даю вам честное слово, что многое-многое отдала бы для того, чтобы облегчить страдания тех, которые проливают кровь. Но вы не беспокойтесь: наш перевязочный пункт не подвергается обстрелу… Мои хорошие, не беспокойтесь, ради бога. Если любите меня, то старайтесь делать так, как мне лучше… Вот это и будет тогда истинная любовь ко мне. Жизнь вообще коротка, и надо прожить её как можно полнее и лучше. Помоги, Господи! Молитесь за Россию и человечество.

За мужество при спасении раненых она была удостоена Георгиевского креста 4-й степени (знак отличия Военного ордена Св. Георгия для нижних чинов) и двух Георгиевских медалей. После краткого отпуска в августе 1915 года она поступила в 105-й пехотный Оренбургский полк под начало своего брата — полкового врача Владимира Иванова.

9 сентября 1915 года у деревни Мокрая Дуброва (ныне — Пинский район Брестской области Республики Беларусь) во время боя Римма Иванова под огнём оказывала помощь раненым. Когда во время боя погибли оба офицера 10-й роты, она подняла роту в атаку и бросилась на вражеские окопы. Позиция была взята, но сама Иванова получила смертельное ранение разрывной пулей в бедро. Ей только исполнился 21 год. 10 сентября 1915 года состоялось отпевание погибшей в храме села Доброславка. Свидетели говорят, что умиравшая Римма успела прошептать: «Господи, спаси Россию…».

Вскоре в германских газетах был опубликован протест председателя Кайзеровского Красного Креста генерала Пфюля. Ссылаясь на Конвенцию о нейтралитете медицинского персонала, он решительно заявлял, что «сёстрам милосердия не подобает на поле боя совершать подвиги».

Указом Николая II, в виде исключения, Римма Иванова была посмертно награждена офицерским орденом Св. Георгия IV степени, став третьей женщиной (после королевы Обеих Сицилий Марии-Софии-Амалии) и второй (после учредительницы) подданной России, награждённой за 150 лет его существования, и единственной женщиной-кавалером ордена, удостоенной его посмертно.

Из телеграммы командира корпуса ставропольскому губернатору:

Государь Император 17 сентября соизволил почтить память покойной сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой орденом Святого Георгия 4-й степени. Сестра Иванова, невзирая на уговоры полкового врача, офицеров и солдат, всегда перевязывала раненых на передовой линии под страшным огнём, а 9 сентября, когда были убиты оба офицера 10-й роты 105-го Оренбургского полка, собрала к себе солдат и, бросившись вперед вместе с ними, взяла неприятельские окопы. Здесь она была смертельно ранена и скончалась, оплакиваемая офицерами и солдатами. Корпус с глубоким огорчением и соболезнованием свидетельствует уважение семье покойной, вырастившей героиню — сестру милосердия. О чём прошу сообщить родителям и родным, жительствующим на ул. Лермонтовской, 28.

Похороны 
Брат Риммы полковой врач Владимир Иванов перевёз тело сестры в родной Ставрополь. Она была с почестями похоронена 24 сентября 1915 года возле Андреевской церкви. На траурную церемонию собрались сотни жителей Ставрополя, в том числе и первые лица губернии — губернатор Бронислав Янушевич, епископ Михаил, представители местного дворянства.

В прощальном слове протоиерей Симеон Никольский сказал: «Франция имела Орлеанскую деву — Жанну д’Арк. Россия имеет Ставропольскую деву — Римму Иванову, — имя её отныне будет вечно жить в царствах мира». Гроб в землю опускали под звуки оружейного салюта.

С 7 по 9 октября 1915 года в Ставрополе прошла торжественная церемония прощания и похорон Риммы Ивановой.

Память 
В ноябре 1915 года по заказу военного ведомства был снят фильм «Героический подвиг сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой». Но кинопропаганда в те годы делала свои первые шаги, и они были очень неуклюжими. Сестра милосердия на экране, размахивая саблей, семенила по полю в туфлях на высоком каблуке и при этом пыталась не растрепать модную причёску. Офицеры полка, в котором служила Иванова, посмотрев фильм, пообещали «отловить антрепренёра и заставить его съесть пленку». В столицу посыпались письма и телеграммы протеста возмущённых фронтовиков. В итоге по просьбе фронтовиков и родителей Риммы Ивановой особым циркуляром товарища министра внутренних дел в феврале 1916 года он был снят с проката по всей территории России.

До революции были учреждены стипендии имени Ивановой в фельдшерской школе, Ольгинской гимназии и земской школе села Петровское, высказывались предложения установить памятник в городе Ставрополь. Имя Риммы было увековечено на памятнике героям Великой войны, открытом в 1916 году в Вязьме (позднее памятник был снесён). Протоиерей Симеон Никольский выпустил в 1916 году в свет брошюру «Памяти героини долга сестры милосердия Риммы Михайловны Ивановой», в которой проводил мысль о её причислении к лику святых Русской Православной Церкви.

Именем Риммы Ивановой названа улица в 204-м квартале Ставрополя.

В честь Риммы Ивановой установлена мемориальная доска на здании интерната для глухих детей (Ольгинская гимназия).

28 апреля 2014 года был установлен мемориальный знак на месте гибели девушки в деревне Мокрая Дубрава Пинского района Брестской области Беларуси, а на здании храма в селе Доброславка Пинского района Брестской области Беларуси — мемориальная доска.

В советской публицистике имя Риммы Ивановой вновь зазвучало в посвящённой её жизни и подвигу повести-хронике Юрия Христинина «Сестра милосердия» (1987). В книгах Вячеслава Бондаренко «Сто великих подвигов России» (2011, серия «Сто великих…») и «Герои Первой мировой» (2013, серия ЖЗЛ) судьбе Р. М. Ивановой посвящены отдельные главы.

В 2013 году белорусскими кинематографистами был снят документальный фильм «Святая Римма» (авторы сценария — Вячеслав Бондаренко и Валерий Карпов, режиссёр — Валерий Карпов), посвящённый судьбе Р. М. Ивановой. 5 февраля 2014 года состоялась премьера фильма в Минске одновременно с презентацией книги Вячеслава Бондаренко «Двенадцать подвигов во славу Отечества», в которой помещён рассказ о Р. М. Ивановой. 6 февраля фильм был показан на её родине, в Ставрополе. В марте 2014 года фильм показан в кинотеатрах по всей Беларуси. В мае 2014 года фильм был удостоен диплома Х Международного кинотелефестиваля «Победили вместе» (Севастополь).

22 сентября 2015 года в Ставрополе на территории храма Андрея Первозванного была организована и проведена патриотическая акция, посвящённая столетию гибели Риммы Ивановой. В мероприятии участвовало около 200 человек. Почтить память сестры милосердия пришли учащиеся казачьих кадетских классов, студенты Северо-Кавказского федерального университета, а также жители Ставрополя. Была отслужена панихида, после чего участники акции возложили на её могилу цветы.

17 сентября 2016 года памятник Римме Ивановой был открыт в Ставрополе на Аллее почётных граждан города. Открытие состоялось в рамках празднования Дня города Ставрополя и Ставропольского края.

27 июня 2017 года памятник Римме Ивановой был открыт в городе Михайловске Cтавропольского края.

27 июня 2018 года памятный бюст Риммы Ивановой открыт в Ставрополе на проспекте Октябрьской революции, у здания бывшей Ольгинской женской гимназии

В июне 2019 года в Ставрополе установлен памятник трём ставропольским медсёстрам: Юлии Вревской — героине Русско-турецкой войны, Римме Ивановой, отличившейся в Первую мировую войну, и Матрёне Ноздрачёвой — героине Великой Отечественной войны.

Награды 
 Орден Святого Георгия IV степени
 Георгиевский Крест IV степени
 Георгиевская медаль IV и III степеней.

Примечания

Литература 
 Христинин Ю. Н. «Не ради наград, но ради токмо родного народу» // Военно-исторический журнал. — 1994. — № 1. — С. 93.

Ссылки 

 Дева из старинного альбома 
 Ставропольская дева 
 Почему Римму Иванову называли российской Жанной д’Арк?
 Русская Жанна Дарк
 Подвиг «Святой Риммы»
 Христинин Ю. Н. Сестра милосердия: документальная повесть. — Ставрополь, 1987.
 Фото: Сестра милосердия-героиня// Иллюстрированное приложение к газете «Новое время». — № 14240. — 31 октября (13 ноября) 1915 г. — С.348

Сёстры милосердия Первой мировой войны (Россия)
Самурцы
Выпускницы Ставропольской Ольгинской женской гимназии
Почётные граждане Ставрополя
Погибшие в Первую мировую войну
Умершие от ран
Похороненные в Ставрополе